Guapparia – Canzone napoletana del 1914
 Guapparia – Film del 1984, diretto da Stelvio Massi e interpretato da Mario Merola